Ljubač (żupania dubrownicko-neretwiańska) – wieś w Chorwacji, w żupanii dubrownicko-neretwiańskiej, w mieście Dubrownik
 Ljubač (żupania szybenicko-knińska) – wieś w Chorwacji, w żupanii szybenicko-knińskiej, w mieście Knin
 Ljubač (żupania zadarska) – wieś w Chorwacji, w żupanii zadarskiej, w gminie Ražanac